«Селестинские пророчества»:

 «Селестинские пророчества» — роман Джеймса Рэдфилда (1993).

Экранизации романа:
 «Селестинские пророчества» — фильм 2006 года, режиссёр Арман Мастроянни.